Die Hohepriesterin steht für:

 Die Hohepriesterin, Trumpfkarte des Tarot
 Die Hohepriesterin, erster Teil einer Romanreihe von Marion Zimmer Bradley, siehe Die Nebel von Avalon #Die Hohepriesterin
 Die Hohepriesterin, dritter Band der Comicserie Aglaya von Ronald Putzker

Siehe auch:
 Hohepriester (weiblich Hohepriesterin)
 Entu-Priesterin (Sumer und Babylonien, auch Hohepriesterin)